The Tiger Lily – cortometraggio del 1913 diretto da Van Dyke Brooke
The Tiger Lily – film del 1919 diretto da George L. Cox

Pagine correlate
Tiger Lily